Николай Фёдорович Ницкевич (?—?) — российский государственный деятель, действительный статский советник. Акмолинский, Семипалатинский и Забайкальский вице-губернатор.

Биография 
Сын генерал-майора. В службе с 1871 года, в классном чине с 1873 года. На 1893 год Н.Ф.Ницкевич член Смоленского банковского управления Министерства финансов в чине коллежского советника. 

С 1894 год по 1898 годы председатель областного правления и Забайкальский вице-губернатор. С 1898 год по 1907 годы председатель областного правления и Семипалатинский вице-губернатор. В 1899 году произведён в действительные статские советники. С 1907 год по 1910 годы председатель областного правления и Акмолинский вице-губернатор.

Примечания

Источники 
 Памятная книжка Семипалатинской области на 1907 год;
  Высшее чиновничество РИ: Краткий словарь;
 

 
Вице-губернаторы Акмолинской области
Действительные статские советники
Персоналии:Омск